Tannenbaum steht für:

 Tannen, eine Gattung von Nadelbäumen
 Weihnachtsbaum, ein geschmückter Nadelbaum
 O Tannenbaum, ein Weihnachtslied
 eine Bonus-EP der deutschen Rockband Unheilig, siehe Frohes Fest (Album)#Tannenbaum (EP)
 Unternehmen Tannenbaum, Operationspläne zur Besetzung der Schweiz im Jahr 1940
 „Weihnachtsbaum“ oder „Christbaum“, Zielmarkierung bei Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg
 eine Schwalbenschwanzverbindung mit mehreren Zacken

Tannenbaum ist der Name folgender Ortschaften:
 Tannenbaum (Bad Wörishofen), Ortsteil der Stadt Bad Wörishofen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Tannenbaum (Hückeswagen), Ortsteil der Stadt Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Tannenbaum (Kürten), Ortslage der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Tannenbaum (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Tannenbaum (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Tannenbaum (Cronenberg), Ortslage der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Tannenbaum (Ronsdorf), Ortslage der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Tannenbaum (Arkansas), unincorporated community im Cleburne County (Arkansas)

Tannenbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Abram Sewastjanowitsch Tannenbaum (1858–1922), russischer Verkehrsingenieur, Autor und Herausgeber
 Albert Tannenbaum (1906–1976), US-amerikanischer Gangster
 Arnold Sherwood Tannenbaum (* 1925), US-amerikanischer Psychologe und Organisationsforscher
 Bernice Tannenbaum (1913–2015), US-amerikanische Zionistin und Feministin
 Elhanan Tannenbaum (* 1946), israelischer Geschäftsmann und Entführungsopfer
 Eugen Tannenbaum (1890–1936), Zeitungsredakteur und Kulturkritiker
 Frank Tannenbaum (1893–1969), US-amerikanischer Soziologe und Historiker
 Herbert Tannenbaum (1892–1958), deutscher Kunsthändler
 Katerina Tannenbaum (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Katie Tannenbaum (* 1985), US-amerikanische Skeletonpilotin von den Amerikanischen Jungferninseln
 Robert Tannenbaum (1915–2003), US-amerikanischer Organisationswissenschaftler und Führungstheoretiker

Siehe auch:

 Dannenbaum
 Tanenbaum
 Tennenbaum
 Tenenbaum
 Tenenbom